Charpentier este un nume de familie de origine franceză:

 François Charpentier (1620 – 1702), arheolog francez
 Fulgence Charpentier (1897 - 2001), jurnalist canadian
 Gabriel Charpentier (n. 1925), poet și compozitor canadian
 Gustave Charpentier (1860 - 1956), compozitor francez
 Jacques Charpentier (n. 1933), compozitor, organist și muzicolog francez
 Jean de Charpentier (1786 – 1855), geolog elvețian
 Jean-Marie Charpentier, arhitect francez
 Marc-Antoine Charpentier (1643 - 1704), compozitor francez
 Sébastien Charpentier (n. 1973), motociclist francez
 Toussaint de Charpentier (1779 - 1847), geolog și entomolog german